

Patronyme
 Rued Langgaard, (1893-1952), est un compositeur, organiste et chef d'orchestre danois.
 Siegfried Langgaard, (1852-1914), est un compositeur, pianiste et philosophe danois, né à Copenhague.

Homonymie
Homonymie de patronyme